Station Alresford (Essex), een station van National Rail in Tendring in Engeland
 Station Alresford (Hampshire), een station in New Alresford in Hampshire, Engeland